Сене́ка — многозначное слово.

Исторические лица 
 Луций Анней Сенека, или Сенека-младший — древнеримский политик и философ, учитель Нерона.
 Луций Анней Сенека, или Сенека-старший — древнеримский политик и оратор.

Современные персоналии 
 Джо Сенека — американский актёр.

Народы и языки 
 Сенека (народ) — крупное племя американских индейцев ирокезской группы.
 Сенека (язык) — язык народности сенека.

География 
 Сенека — озеро в штате Нью-Йорк.
 
 Сенека — ряд населённых пунктов в США.

Растения 
 Сенека — изабельный сорт винограда.

Другое 
 Сенека — крупный ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
 (2608) Сенека — небольшой околоземный астероид из группы Амура (III), который принадлежит к светлому спектральному классу S.